River Ash ist der Name folgender Fließgewässer in England:

 River Ash (Lea), Zufluss des River Lea in Hertfordshire
 River Ash (Themse), Zufluss der Themse in Surrey